Källvik kan havse:

Källvik, Pargas – en by i Pargas
Källvik, Västerviks kommun – en by och tidigare brunnsort nära Loftahammar i Västerviks kommun, Kalmar län